Miedź Legnica – polski klub piłki nożnej
 Miedź Legnica – polski klub szachowy
 Siódemka Miedź Legnica – polski klub piłki ręcznej mężczyzn, w przeszłości występujący pod nazwą Miedź Legnica